Tuzla (Bosznia-Hercegovina) – város Bosznia-Hercegovinában
Tuzla (Constanța megye) – község Romániában
Tuzla (Isztambul) – Isztambul városrésze
Tuzla (Ciprus) – község Észak-Cipruson
Tuzla (Adana) – Adana városrésze